Большое Хмельозеро, Большое Хмелеозеро — пресноводное озеро на территории Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,8 км², площадь водосборного бассейна — 21 км². Располагается на высоте 119,6 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на шесть километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из северо-западной оконечности озера вытекает река Вьюнка, впадающая в Ковшозеро, из которого вытекает безымянный ручей, впадающий в Путкозеро, откуда вытекает река Путка, впадающая в Повенецкий залив Онежского озера.

В озере около десятка безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000018619.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Путки
Озёра Медвежьегорского района